VBA est un sigle qui peut désigner : 
 Visual Basic for Applications, une implémentation de Microsoft Visual Basic qui est intégrée dans toutes les applications de Microsoft Office ;
 VisualBoyAdvance, un émulateur de la Nintendo Game Boy et ses successeurs : Game Boy Color et Game Boy Advance ;
 Virtual Backup Appliance, un type de machine virtuelle conçue pour fonctionner sur une architecture VMWARE ESXi et utilisée pour effectuer des sauvegardes de machines virtuelles via l'application PHD Virtual Backup.